Скани́рующий (ра́стровый) микроско́п:

 Сканирующий зондовый микроскоп (SPM)
 Сканирующий атомно-силовой микроскоп (AFM, SPM)
 Сканирующий туннельный микроскоп (STM)
 Сканирующий электронный микроскоп (SEM)
 Сканирующий емкостной микроскоп (SCM)
 Микроскоп ближнего поля (SNOM)

Сканирующие микроскопы